hrabstwo Chester (ang. Chester County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Chester (ang. Chester County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Chester (ang. Chester County) w USA, w stanie Tennessee
 Cheshire – hrabstwo w Anglii